Porodisculus är ett släkte av svampar. Porodisculus ingår i familjen Fistulinaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Porodisculus